Рангелова може да се отнася за:
 Венета Рангелова (р. 1960), българска певица
 Дора Рангелова (р. 1967), българска тенисистка
 Кристина Рангелова (р. 1985), българска гимнастичка
 Нели Рангелова (р. 1958), българска певица
 Нина Рангелова (р. 1990), българска плувкиня
 Силвия Рангелова (р. 1948), българска актриса